Cockscomb (en.: Hahnenkamm) steht für
Cockscomb Buttress Felsmassiv in der Antarktis
Cockscomb Hill, Hügel der Südlichen Shetlandinseln
Siehe auch
 Coxcomb Peak